Неэма́н (, ) — фамилия. Известные носители:
 Неэман, Иехуда (Джад, 1936—2021) — израильский кинорежиссёр и киновед, лауреат Премии Израиля.
 Неэман, Юваль (1925—2006) — израильский государственный деятель и учёный-физик.
 Неэман, Яаков (1939—2017) — израильский государственный деятель, юрист и педагог.

дифференцирования 
 Герцог, Фокс и Неэман (, )

См. также 
 Нейман (, )